Аленвил има више значења:
 Аленвил (Илиноис)
 Аленвил (Мисури)